Unterrohr ist der Ortsname von

 Unterrohr (Kammeltal), Ortsteil der Gemeinde Kammeltal, Landkreis Günzburg, Bayern
 Unterrohr (Pocking), Ortsteil der Stadt Pocking, Landkreis Passau, Bayern

 Unterrohr (Gemeinde Rohr bei Hartberg), Katastralgemeinde der Gemeinde Rohr bei Hartberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Österreich

Am Fahrradrahmen ist es eines der Hauptrohre.